Боровчата — деревня в Кишертском районе Пермского края. Входит в Осинцевское сельское поселение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кишертского района